BGD est un code qui peut signifier :
 Bangladesh,
 selon  la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
  ;
 .

Code